Thannet ist der Name von Ortschaften:

 Thannet (Aholming), Ortsteil der Gemeinde Aholming, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Thannet (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Thannet (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Thannet (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Tannet
 Thanet